Claudio Azzali – calciatore e allenatore di calcio italiano, nato nel 1937
 Claudio Azzali – calciatore italiano, nato nel 1956